— железнодорожная линия японского железнодорожного оператора East Japan Railway Company, расположенная в префектурах Тотиги и Ибараки. Линия протянулась на 50,2 километра от станции , расположенной в префектуре Тотиги, до станции , расположенной в префектуре Ибараки.

История 
 16 января 1889: Частная компания Mito Railway открывает линию от станции  до станции Мито.
 1 марта 1892: Компания Nippon Railway поглощает компанию Mito Railway.
 1 июля 1895: Открыта станция Томобэ; Линия Дзёбан соединена с бывшей линией Mito Railway.
 1 ноября 1906: Компания Nippon Railway национализирована.
 12 октября 1909: Участок Ояма — Томобэ получается название «Линия Мито»; участок Томобэ — Мито становится частью линии Дзёбан.
 1 февраля 1967: Линия полностью электрифицирована.

Станции 
 Все поезда останавливаются на всех станциях.
 Разъезды присутствуют на станциях, помеченных символами «◇» и «∨», отсутствуют на помеченных символом «｜».

Ссылки 
 Станции линии Мито (JR East)